Nickel kan avse

 Nickel – ett metalliskt grundämne
 Nickel (USA) – ett mynt i USA
 Nickel (Kanada) – ett mynt i Canada

Personer
 Nickel Ashmeade (1990–), en jamaicansk friidrottare
 Rafael Nickel (1958–), en västtysk fäktare
 Nickel Creek, en bluegrassgrupp från USA.

Se även
 Nickel Creek
 Nickel Lake
Nikel – stad i Ryssland
Nickelback – kanadensiskt rockband